Аркона — місто й релігійний центр балтійських слов'ян X—XII ст. на острові Рюґен (Німеччина)
 Мис Аркона — мис на острові Рюген в Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина.
 «Аркона» — військовий корабель німецького імператорського флоту, названий на честь мису.
 «Аркона» — російський рок-гурт.